John Vane ist der Name folgender Personen:

* John Vane, 11. Baron Barnard (1923–2016), britischer Adliger und Politiker
 John Robert Vane (1927–2004), britischer Biochemiker und Pharmakologe

Siehe auch:
 John Wayne (Band), eine Deathcore-Band aus São Paulo
 John Wayne (1907–1979), US-amerikanischer Schauspieler
 John Waine (1930–2020), britischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Chelmsford
 John Wain (1925–1994), britischer Dichter und Kritiker